Ерёминская База — упразднённая деревня в Называевском районе Омской области России. Входила в Муравьёвское сельское поселение. Исключена из учётных данных в 2019 г.

География 
Расположена на западе региона, в пределах Ишимской равнины, являющейся частью Западно-Сибирской равнины, в лесной местности.

Уличная сеть состоит из одного географического объекта: Лесная улица.

Абсолютная высота — 123 м над уровнем моря.

История 
В соответствии с Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» деревня вошла в состав образованного Муравьёвского сельского поселения.

Население

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Ссылки

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Называевского района